Tubulicrinopsis är ett släkte av svampar. Tubulicrinopsis ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Tubulicrinopsis